Gaius Cilnius Proculus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Cilnius Proculus (Konsul 87), römischer Politiker und Senator 
 Gaius Cilnius Proculus (Konsul 100), römischer Politiker und Senator